Чемпионат Туркмении по футболу 2006 — 14-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 8 команд. Чемпионом второй раз стал МТТУ.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2006 на сайте rsssf.com

2006
Футбол в Азии в 2006 году
2006 год в Туркменистане